Halfway ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Halfway (Kentucky)
 Halfway (Maryland)
 Halfway (Missouri)
 Halfway (Oregon)
 Halfway (Wyoming)

im Vereinigten Königreich:
 Halfway (Berkshire), England
 Halfway (Carmarthenshire), Wales
 Halfway (Glasgow), Schottland
 Halfway (Kent), auf der Isle of Sheppey, England
 Halfway (Sheffield), England

in Irland:
 Halfway (County Cork)

Siehe auch:
 Alloway Hope Halfway, ein Fluss im US-Bundesstaat New Jersey